(1985-), footballeur argentin,
 Sandra Mondaini (1931-2010), actrice italienne.

Patronyme italien